Oyo peut désigner :
 le système d'aide à la conduite Oyo (système) ;
 le diminutif de la ville d'Oyonnax, surnommée ainsi par ses habitants ;
 le peuple Oyo, un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest ;
 OYO, une série d'albums de Jumpstyle ;
 Oyo, une ville de la République du Congo ;
 Oyo, une ville du Nigeria. Elle a donné son nom aux : 
 Royaume d'Oyo, un ancien royaume africain ;
 État d'Oyo, un des états actuels du Nigeria ;
 Oyo Rooms (stylisé OYO), un groupe hôtelier indien.

Autre
 Oyyo est une filiale éphémère du Club Méditerranée. 

Homonymie de toponyme